Janouch ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Janouch (1903–1968), tschechischer Autor
 Jakub Janouch (* 1990), tschechischer Volleyballspieler